Woodville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Woodville Township (Illinois)
 Woodville Township (Minnesota)
 Woodville Township (Nebraska)
 Woodville Township (Ohio)